Cazadora puede referirse a:

 Cazadora, superheroína de DC Comics.
 Cazadoras, varios personajes de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer y otros medios asociados.
 Cazadora, una prenda de abrigo.
 Una mujer que realiza actividades de caza.
 La serpiente Chironius monticola.
 La Corbeta Cazadora, un buque de la Armada Española.